gutes Leben steht für:
 zentraler Begriff und Hauptziel der Sozialethik
 Gegenstand der Glücksforschung
 Eudaimonie, ein Begriff der antiken griechischen Ethik
 Sumak kawsay (Kichwa), auch buen vivir, ein ethisches Grundprinzip indigener Gemeinschaften des Andenraumes in Südamerika

en:The Good Life
hu:A jó élet (egyértelműsítő lap)
it:Good Life
pt:Good Life
simple:The Good Life